La Gens Cèlia, antiga gens romana d'origen plebeu. Tots els seus membres portaven el nomen de Celi:
 Celi Vibenna, mític cap etrusc fundador de la família.
 Luci Celi, militar romà
 Publi Celi, militar romà
 Publi Celi, magistrat romà
 Luci Celi Antípater, escriptor romà del .
 Gai Celi, tribú de la plebs 
 Marc Celi fou un cavaller romà que va patir confiscacions per part de Verres, que consta que li va prendre almenys alguns gots de plata el 71 aC
 Quint Celi va ser amic i seguidor de Marc Antoni. Ciceró el va atacar en algun dels seus discursos.
 Celi Cursor, militar romà del  dC.
 Marc Celi Sabí, jurista romà del  dC.
 Celi Pol·lió, militar romà del  dC.
 Celi Aurelià, un metge romà del  o el  dC.
 Dècim Celi Balbí, emperador romà del  dC.
 Altres personatges de nom Celi:
 Marc Rosci Celi, militar romà del  dC de la gens Ròscia i que portava el nom de Celi com a cognomen.
 Celi Firmià Simposi, poeta romà de la baixa llatinitat.
 Celi Seduli, poeta romà de la baixa llatinitat.

Referències